Ładzin (niem. Rehberg/Ladin) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim
 Pyszówka (niem. Rehberg) – kolonia niemiecka
 Rogacz (niem. Reh-Berg) – szczyt w północnej części Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich

 Dennis "Denny" R. Rehberg – polityk amerykański, członek Partii Republikańskiej
 Filip von Rehberg – rzymskokatolicki duchowny, biskup kamieński
 Peter Rehberg – brytyjski muzyk, kompozytor muzyki elektronicznej

Zobacz też:
 Rehberge